Porco
Porca

Localidades

Vale da Porca

Outros
Porca Véia
João-porca

Desambiguação